1 William Street puede referirse a:

1 William Street, un edificio de Manhattan
1 William Street, un edificio de Brisbane